AFC-mästerskapet i futsal 2004 var det sjätte asiatiska mästerskapet i futsal. Turneringen hölls i Macao där arton lag deltog och Iran vann turneringen före Japan och Thailand.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2004
Futsal i Macao
Futsalåret 2004
2004 i Macao